ФК Йонава () е литовски футболен отбор от град Йонава. Състезава се в Първа лига, второто ниво на литовския футбол.

Играе домакинските си срещи на „Централен стадион Йонава“ () в Йонава с капацитет 1000 зрители.

Успехи 
 Първа лига (4): 1992 – 1993, 1998 – 1999, 2012, 2015.

Сезони (2000 – …)

Източници

Външни препратки 
  Официален уебсайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори